A Copa Davis de 1962 foi a 51ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 41 equipes, sendo 28 na Zona Europeia, 5 na Zona Americana e 8 na Zona do Leste.

O México derrotou a Iugoslávia na final da Zona Americana, a Suécia bateu a Itália na final da Zona Europeia e a Índia derrotou as Filipinas na final da Zona do Leste. A atual campeã Austrália venceu o México no Desafio Final. A final foi disputada no Milton Courts em Brisbane, Austrália, de 26 a 28 de dezembro.

Zona Americana

Zona do Leste (Oriental)

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
 

1962
1962 no tênis